Gminy w USA:
 Larimer (ang. Larimer Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Larimer (ang. Larimer County) – w stanie Kolorado